Chris Turner (voetballer, 1958), een Brits voetballer, doelman van Manchester United en Sheffield Wednesday
 Chris Turner (voetballer, 1959), een Nieuw-Zeelands voetballer 
 Chris Turner (voetballer, 1987), een Brits voetballer uit Noord-Ierland (middenvelder)
 Chris Turner (voetballer, 1990), een Brits voetballer (middenvelder)